Retiboletus is een geslacht van schimmels behorend tot de familie Boletaceae. De typesoort is Retiboletus ornatipes.

Soorten 
Volgens Index fungorum telt het geslacht 16 soorten (peildatum december 2021):

Boletaceae
Schimmelgeslacht